Kastrat kan syfta på:
 Kastratsångare – en manlig sångare

Geografi

Albanien 

 Komuna e Kastratit, kommun, Shkodër prefektur,

Kosovo 

 Gorazhdec, ort,